Lobello – cognome italiano
 Anthony Lobello – ex pattinatore di short track statunitense naturalizzato italiano